Hebeisen bezeichnet:

 eine Brechstange

Hebeisen ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Hebeisen (* 1966), Schweizer Historikerin
 Ernesto Hebeisen (1919–2007), Schweizer Bildhauer, Grafiker, Radierer und Holzschnitzer
 Max Hebeisen (* 1947), Schweizer Boxer
 Peter Hebeisen (* 1956), Schweizer Fotograf und Buchautor